

Kazakistan
 Fëdorovka – nome russo del centro abitato di Fedorovka della Regione del Kazakistan Occidentale
 Fëdorovka – nome russo del centro abitato di Fedorovka della Regione di Qostanay nel Distretto di Ūzynköl
 Fëdorovka – nome russo del centro abitato di Fedorovka della Regione di Qostanay nel Distretto di Žarköl

Russia
 Fëdorovka – fiume della Repubblica dei Komi e dell'Oblast' di Kirov
 Fëdorovka  – centro abitato della Baschiria nel Fëdorovskij rajon
 Fëdorovka  – centro abitato della Baschiria nell'Ufimskij rajon
 Fëdorovka  – centro abitato dell'Oblast' di Orël nel Pokrovskij rajon
 Fëdorovka  – ex centro abitato dell'Oblast' di Čeljabinsk, incluso nella città di Čeljabinsk

Ucraina
 Fëdorovka  – nome russo del centro abitato di Fedorivka dell'Oblast' di Kirovohrad nel Distretto di Dobrovelyčkivka
 Fëdorovka  – nome russo del centro abitato di Fedorivka dell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Karlivka